Импера́торский Вое́нный О́рден Святи́теля Никола́я Чудотво́рца — фамильный орден Императорского Дома Романовых в эмиграции.

История ордена

До 1917 года 
Замысел учреждения ордена возник во время Первой мировой войны . 

9 февраля 1915 г. на имя Императора Николая II была представлена памятная записка художника-баталиста Петра Першина о проекте «Ордена Святителя Николая Чудотворца в память Великой Отечественной войны 1914—1915 годов» . Император принципиально одобрил этот проект, но революция 1917 г. помешала его реализации.

В эмиграции 

Идею осуществить намерение покойного императора высказал начальник Велико-Бечкерекского отдела Корпуса императорских армии и флота полковник Угринович, представивший доклад на имя великого князя Кирилла Владимировича.

В 1929 году орден был признан и учреждён 19 июля (1 августа) 1929 года Российским императорским домом в эмиграции и его главой Его императорским высочеством великим князем Кири́ллом Влади́мировичем, в 1924 году провозгласившим себя императором всероссийским Кириллом I. Согласно утверждённому тогда статуту право на орден имели все лица, принимавшие участие в Первой мировой войне в составе Русских императорских армии и флота, зачисленные в их состав до 1 (14) марта 1917 года (то есть, до отречения от престола императора Николая II). 9 (22) августа 1929 года Кирилл Владимирович внёс дополнение к статуту, согласно которому право на получение ордена было распространено на участников Первой мировой войны, зачисленных в Российскую армию в период с 1 (14) марта до 23 октября (5 ноября) 1917 гола. Таким образом, данный орден фактически являлся памятной медалью, так как право его ношения имели все ветераны 1-й Великой войны (несколько миллионов человек), сражавшиеся в рядах Русской императорской армии. Фактически же орден стал своеобразным отличительным знаком тех ветеранов Великой войны, кто, находясь в эмиграции, признал права великого князя Кирилла Владимировича на Российский престол.

В настоящее время 
В настоящее время орденом награждает Мария Владимировна Романова. Например, это сделано при причислении к лицам утверждённым в потомственном дворянстве А. Н. Савенкова, бывшего Главного военного прокурора.

Знаки ордена 
 
Орденские знаки: золотой Крест с бриллиантовыми вкраплениями и надписью девиза. При этом чины Императорских армии и флота носили знак ордена на ленте романовских цветов (бело-желто-черной), а чины Российской армии, зачисленные в неё после отречения Императора — на национальной ленте (бело-сине-красной). В 1936 г. Кирилл Владимирович утвердил Положение об ордене Святого Николая Чудотворца для чинов союзных армий и флотов, где был предусмотрен вариант знака с двуглавыми орлами вместо грифонов и на национальной ленте. Лица, принимавшие непосредственное участие в боях с неприятелем, получали к знаку ордена мечи.

Орденский девиз 
Девиз: на одной стороне «Долг-Честь-Отечество», на другой «За военные заслуги».

Орденский праздник 
Орденский праздник: 6 (19) декабря.

Правила ношения 
Орден имеет 3 степени. Правила ношения:
 I степень — крест на ленте шириной 10 см через правое плечо;
 II степень — крест на шее на ленте шириной 4,5 см;
 III степень — Крест на груди на ленте шириной 2,4 см.

При пожаловании ордена высшей степени знаки низших степеней не носятся, за исключением знаков с изображением мечей.

Кавалеры ордена 

Кавалерами Ордена являются:
 Азаров, Виталий Михайлович – российский политик, заместитель руководителя аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, генерал-полковник, кандидат исторических наук;
 Байнетов, Сергей Дмитриевич – российский военачальник, начальник Службы безопасности полётов авиации Вооружённых Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант;
 Водолацкий, Виктор Петрович – российский политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации, Атаман Всевеликого Войска Донского (2000—2013), казачий генерал;
 Гаврилов, Николай Фёдорович – российский авиатор, региональный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», до 2010 года — начальник Управления авиации ФСБ России, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации;
 Галкин, Александр Викторович – российский военачальник, командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник;
 Герасимов, Валерий Васильевич – российский военачальник, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, генерал армии;
 Губанков, Антон Николаевич – директор департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Дворников, Александр Владимирович – российский военачальник, командующий группировкой Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, генерал-полковник, Герой Российской Федерации;
 Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич – российский военачальник, заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации;
 Завизьон, Алексей Владимирович – российский военачальник, начальник штаба — заместитель командующего войсками Западного военного округа, генерал-лейтенант;
 Ивановский, Владимир Сергеевич – российский военный деятель, руководитель инновационного технополиса «Эра», генерал-лейтенант;
 Карпенко, Александр Николаевич – известный русский поэт, композитор, телеведущий, военный переводчик в Афганистане;
 Картаполов, Андрей Валериевич – российский военачальник, командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник;
 Корнуков, Анатолий Михайлович – российский военачальник, Главнокомандующий ВВС Российской Федерации (1998—2002), генерал армии, (кавалер Ордена I степени);
 Кураленко, Сергей Васильевич – российский военачальник, заместитель командующего войсками Западного военного округа, начальник Координационного центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, генерал-лейтенант;
 Кожин, Игорь Сергеевич – российский военачальник, командующий авиацией ВМФ России, генерал-майор, Герой Российской Федерации;
 Маховиков, Сергей Анатольевич – российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, автор и исполнитель собственных песен, сценарист, телеведущий;
 Миренков, Анатолий Иванович – российский военный и общественный деятель, экономист, историк, писатель, публицист, генерал-майор, (кавалер Ордена I степени);
 Никон (Белавенец) — священнослужитель Русской православной церкви, клирик Московской епархии, ризничий при храме Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве;
 Савенков, Александр Николаевич –  российский политик, член Совета Федерации, ранее главный военный прокурор, генерал-полковник юстиции;
 Сидоров, Анатолий Алексеевич – российский военачальник, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (с ноября 2015 года), генерал-полковник;
 Степашин, Сергей Вадимович — российский государственный и политический деятель, генерал-полковник;
 Трошев, Геннадий Николаевич – российский военачальник, командующий войсками Северо-Кавказского военного округа, командующий российскими войсками в ходе боевых действий в Чечне и Дагестане (1995—2002), генерал-полковник, Герой Российской Федерации;
 Халилов, Валерий Михайлович – российский дирижёр, композитор, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, генерал-лейтенант;
 Шевцова, Татьяна Викторовна — российский государственный деятель, заместитель Министра обороны Российской Федерации, действительный государственный советник 1 класса, заслуженный экономист России.

Примечания

Ссылки 
 vosnc.ru — Сайт Императорского военного Ордена Святителя Николая Чудотворца 

Николая Чудотворца
Николай Чудотворец